Hrvatska:
 Prokljuvani (Bjelovar), gradsko naselje Bjelovara
 Prokljuvani (Čazma), gradsko naselje Čazme